WTA Тур 2018 () — элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2018 году он включает:
 4 турнира Большого шлема (проводятся Международной федерацией тенниса);
 22 турнира в серии Премьер-турниры WTA (включая Финал мирового тура в Сингапуре);
 32 турнира в серии Международные турниры WTA (включая Трофей элиты WTA в Чжухае, Китай);
 Кубок Федерации.

Расписание 
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2018 года.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Статистическая информация

Одиночные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International

Рейтинг WTA

Первые ракетки 2018 года

Дебютные титулы 
  Наоми Осака — Индиан-Уэллс
  Александра Крунич — Хертогенбос
  Татьяна Мария — Мальорка
  Ольга Данилович — Москва (июль)
  Ван Цян — Наньчан
  Михаэла Бузарнеску — Сан-Хосе
  Арина Соболенко — Нью-Хейвен
  Даяна Ястремская — Гонконг

Парные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International* — если пара-победитель представляет одну страну, то эта победа учтена по разу у каждого игрока и 1 раз у самой страны

Рейтинг WTA

Первые ракетки 2018 года

Дебютные титулы 
  Симона Халеп — Шэньчжэнь
  Бибиана Схофс — Окленд
  Хеорхина Гарсия Перес — Будапешт
  Фанни Штоллар — Будапешт
  Наоми Броуди — Монтеррей
  Сара Соррибес Тормо — Монтеррей
  Ирина Хромачёва — Богота
  Анна Блинкова — Рабат
  Михаэла Бузарнеску — Страсбург
  Алекса Гуарачи — Гштад
  Дезайр Кравчик — Гштад
  Анастасия Потапова — Москва
  Цой Джи Хи — Сеул
  Хан На Рэ — Сеул
  Ольга Данилович — Ташкент
  Тамара Зиданшек — Ташкент
  Алисон ван Эйтванк — Люксембург
  Грет Миннен — Люксембург

Турниры смешанных пар

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема

Закончили карьеру 
  Анника Бек
  Ева Бирнерова
  Роберта Винчи
  Кейси Деллакква
  Карин Кнапп
  Анабель Медина Гарригес
  Агнешка Радваньская
  Ольга Савчук
  Франческа Скьявоне
  Патрича Мария Циг

См. также 
 Женская теннисная ассоциация
 Международная федерация тенниса
 Мировой тур ATP 2018

Ссылки 
 Официальный сайт WTA
 Официальный сайт ITF